Boree kan syfta på följande platser:

Australien 

 Boree Creek (ort), New South Wales, Lockhart,

Frankrike 

 Borée, departementet Ardèche i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 

Robotskapade Australienförgreningar